C18 – negli scacchi, codice ECO di alcune linee della variante Winawer della difesa francese (in particolare la variante del pedone avvelenato)

 C-18 – cyborg del manga e anime Dragon Ball
 C-18 – variante del Boeing C-137 Stratoliner

 Combat 18 – organizzazione neonazista britannica formata nel 1992